Mesenchytraeus är ett släkte av ringmaskar. Mesenchytraeus ingår i familjen småringmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Småringmaskar
Mesenchytraeus